Owsian ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Owsian (1940–1999), deutscher Holzgestalter, Holzbildhauer und Restaurator
 Łukasz Owsian (* 1990), polnischer Radrennfahrer